Ужба:
 Ужба (Ужбол) —  река в России.
 Ушба (Ужба) — гора в Грузии.